Songwe (regio) - regio in Tanzania
 Songwe (district) - district in bovenstaande regio
 Songwe (rivier) - rivier in Afrika